Ilha de Wight — ilha e condado cerimonial do sul da Inglaterra
 Condado de Isle of Wight — condado do estado da Virgínia, Estados Unidos
Isle of Wight (Virgínia) — capital e maior cidade do condado de Isle of Wight, na Virgínia
 Isle of Wight (Maryland) — ilha do estado de Maryland, Estados Unidos
 Isle of Wight (álbum) — álbum póstumo de Jimi Hendrix
 Festival da Ilha de Wight — festival de música

Desambiguações de topônimos